Trente-et-Un-Juillet ou XXXI-Juillet ou 31-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

31 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Canada,

 Le  : Victoire française contre l'armée britannique du major général Wolfe, lors de la bataille de Montmorency à Québec dans la province de Québec.

En France,

 Le  : Des Résistants sont fusillés à Nalliers dans la Vienne.
 Le  : Un avion publicitaire s'écrase à Valras-Plage dans l'Hérault.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 31 de Julio » ou « Treinta y Uno de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 31 de Julio », à San Francisco del Rincón, État de Guanajuato.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
31